Az 1962–1963-as lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 29. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Górnik Zabrze nyerte az ezüstérmes Ruch Chorzów, és a bronzérmes Zagłębie Sosnowiec előtt.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1963
Lengyel 1
Lengyel 1